Seehof är ett slott i Österrike.   Det ligger i distriktet Politischer Bezirk Scheibbs och förbundslandet Niederösterreich, i den östra delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Seehof ligger  meter över havet.

Terrängen runt Seehof är lite bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Seehof. Runt Seehof är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Ybbsitz,  km nordväst om Seehof. 

I omgivningarna runt Seehof växer i huvudsak blandskog.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Niederösterreich